Этика:
 Этика — учение о нравственности.
 «Этика» — основное философское произведение Спинозы.
 «Никомахова этика» или просто «Этика» — труд Аристотеля.
 Медицинская этика
Буддийская этика